Мохсе́н Эбрахимзаде́ (; 8 сентября 1987, Торбете-Хейдерие) — иранский поп-певец и музыкант.

Мохсен Эбрахимзаде дал свой первый живой концерт в сентябре 2015 года в Кередже.

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Ирана